Jméno a příjmení Václav Mencl má více nositelů:

 Václav Mencl (* 1943) – český pravicový politik
 Václav Mencl (historik architektury) (1905–1978) – český historik architektury, ředitel Státního památkového ústavu a vysokoškolský pedagog
 Václav Eduard Mencl (1904–1987) – český lakýrník, písmomalíř, knihovník, pošťák a autor románu